Илья́ Владисла́вович Коври́жных (род. 15 января 1981, Алма-Ата) — российский актёр.

Биография 
Илья Коврижных родился 15 января 1981 года в Алма-Ате. Отец — Владислав Стржельчик. Мать — театровед Наталья Борисовна Коврижных.  

После окончания школы в 1998 году поступил в московское Высшее театральное училище имени Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) (художественный руководитель М. А. Пантелеева), которое окончил в 2002 году. Работал в мюзикле «Тряпичная кукла» (Театральный дом «Старый Арбат», режиссёр А. В. Бачурина).

В 2002—2011 и с 2016 года — актёр Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова (Ярославль). За первые 9 лет работы в этом театре сыграл более 20 ролей. В 2008 году награждён дипломом Международного Волковского театрального фестиваля за роль Мотла в спектакле «Поминальная молитва».

В 2011—2016 годах состоял в труппе Московского театра драмы имени Н. В. Гоголя (с 2012 — Гоголь-центр).

Работы в театре 
Театральный дом «Старый Арбат»
 «Тряпичная кукла»

Российский театр

 «Волки и овцы» А. Н. Островского — Клавдий Горецкий
 «Загнанная лошадь» Ф. Саган — француз Юбер
 «Дикарь» А. Касоны — Пабло
 «Соперники» Р. Шеридана — капитан Джек Абсолют
 «Бульвар удачи» Е. Скороходовой — программист Башмачкин
 «Два веронца» Уильяма Шекспира — Протей
 «Дурочка» Лопе де Вега — Лисео
 «Птички» Жана Ануя — Артур
 «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони — Тоффоло
 «Поминальная молитва» Григория Горина — Мотл
 «Соло для часов с боем» О. Заградника — Павел
 «Цилиндр» Эдуардо Де Филиппо — Антонио
 «Чайка» А. П. Чехова — Треплев
 «Тётка Чарлея» — Джекки
 «С любимыми не расставайтесь» А. Володин — Митя
 «Три сестры» А. П. Чехова — Тузенбах
 «Обыкновенное чудо» Е. Шварца — Медведь
 «Любовью не шутят» А. Мюссе — Пердикан
 «Забыть Герострата!»  Г.Горина -       Герострат
 «Отцы и дети» И.Тургенева -Базаров.     Обломов И.Гончарова - Обломов
Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя
«Тётка Чарлея» — Джекки

Гоголь-центр
 «Ёлка у Ивановых» — лесоруб, становой пристав, врач
 «Идиоты» — Сергей
 «Мёртвые души»

Центр имени Мейерхольда
 «Ситком»

Фильмография 
  — Штрафбат — Савелий Цукерман, штрафник
  — Счастье разведчика — Франц Драгомерецкий
  — Котовский — актёр в роли Ромео
  — Отряд Кочубея — водитель Рихтера
  — Откричат журавли — Олег
  — Раскол
  — Чёрные волки — Валерий Глускин, инженер-строитель
  — Тёмное царство — гость
  — Земский доктор. Продолжение — Жорик, жених Аллы
  — Легавый — Юра Горин
  — Сила сердца
  — Цена жизни — Данилян, друг Тимура
  — Под прицелом — хирург (9-я серия)
  — Ника — Виталий
  — Напарницы — Лазарь Титов
  — Пятая стража
  — Третья жизнь Дарьи Кирилловны
  — Аритмия
  — Исчезнувшая — Веретенников
  — Линия огня
  — Машкин дом
  — Пурга
  — Свидетельство о рождении — Кирилл
  — Турецкое седло — Веня
  — Домашний арест
  — Живая мина — Дмитрий Кузнецов
  — Остров обречённых — Антон Горев, бизнесмен
  — Куба. Личное дело — Артём Омский, журналист
  — Небесная команда — Джамбари
  — Анатомия убийства-5 — Игорь Шведов.

Примечания

Литература 
 
 Непочатова Л. Мужчина и женщина // Ваш досуг. — 2009. — № 2—3 (февраль—март).
 Степанов В. Н. Один к десяти. Театральные портреты. — Ярославль: МУБиНТ, 2020. — С. 127—133.
 Шиманская М. Илья Коврижных: Театр я люблю больше // Северный край. — 2004. — № 210 (5 ноября).

Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова
Гоголь-центр
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина